Ви́ктор Бело́в:
 Белов, Виктор Борисович (род. 1967) — советский и российский спортсмен и спортивный функционер, тренер.
 Белов, Виктор Емельянович (1925—2004) — советский и украинский художник-живописец.
 Белов, Виктор Петрович (1925—2001) — советский футболист, тренер.
 Белов, Виктор Фёдорович — ленинградский архитектор. Примечания